La Coupe d'Ukraine de football 2002-2003 est la  de la compétition. Elle voit la victoire en finale du Dynamo Kiev contre le Chakhtar Donetsk.

Huitièmes de finale

Quarts de finale 
Les matchs aller sont joués les 16 et 17 novembre 2002 tandis que les matchs retour sont joués le 24 novembre 2002.

Demi-finales 
Les matchs aller sont joués le 5 mars 2003 tandis que les matchs retour sont joués le 16 avril 2003.

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Coupe d'Ukraine 2002-2003 sur uafootball.net.ua.
  Coupe d'Ukraine 2002-2003 sur WildStat.ru.
  Coupe d'Ukraine 2002-2003 sur le site de la RSSSF.

2002-2003
Ukraine
Sport en Ukraine en 2002
Sport en Ukraine en 2003